Raimo – forma finlandese del nome proprio di persona Raimondo
Christian Raimo – scrittore, traduttore e insegnante italiano
Renato Raimo – attore italiano